Ledra, griechisch Λήδρα, bezeichnet

 ein antikes Stadtkönigreich auf Zypern (rund um die heutige Hauptstadt Nikosia, gegründet ca. 1050 v. Chr.), siehe Ledra (Königreich)  
 die Hauptstadt der Insel Zypern, siehe Nikosia  
 eine Straße im historischen Zentrum von Nikosia, siehe Ledrastraße
 einen Linoleumersatz, siehe Ledra (Baustoff)
 eine Gattung der Zikaden mit einer europäischen Art, siehe Echte Ohrzikade
 ein Fluss in Italien, siehe Ledra (Fluss)